Hering steht für:

 Heringsartige, die Ordnung Clupeiformes
 Heringe, die Familie Clupeidae
 Echte Heringe, die Gattung Clupea
 Atlantischer Hering, die Art Clupea harengus
 Hering (Bauteil), ein Befestigungselement beim Zeltbau

namentlich:
 Hering (Otzberg), Ortsteil der Gemeinde Otzberg, Hessen
 Hering (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Herings Lexikon der Küche (Kurzbezeichnung: der Hering)
 Finsbury Glover Hering, ein PR-Unternehmen des Werbe- und Medienkonzerns WPP Group mit Sitz in London und New York

Siehe auch:
 Häring
 Herings
 Herring
 Heringen